Vilhèra (en francès Billère) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Sabiñánigo
  Petersberg (Hessen)

Referències 

Municipis de Bearn